Priming steht für:

 Priming (Psychologie), Beeinflussung der Verarbeitung eines Reizes dadurch, dass ein vorangegangener Reiz implizite Gedächtnisinhalte aktiviert hat
 Priming (Bodenkunde), Veränderung des Abbau- bzw. Mineralisationsprozesses 
 Medien-Priming, Effekt aus der Medienwirkungsforschung
 Vorkeimung von Saatgut als Aktivierung des Keimvorganges vor der Aussaat